Coulon steht für:
 Coulon, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Coulon (Fluss), Nebenfluss der Durance in Frankreich

Coulon ist der Familienname folgender Personen:
 Cécile Coulon (* 1990), französische Schriftstellerin
 Emmanuel Coulon (* 1968), französischer Jurist und Kanzler des Gerichts der Europäischen Union 
 Jacques Coulon (* 1942), französischer Autorennfahrer
 Jean-François Coulon (1764–1836), französischer Tänzer und Tanzlehrer
 Jean-Michel Coulon (1920–2014), französischer Maler
 Johnny Coulon (1889–1973), kanadischer Boxer
 
 Philippe Coulon (* 1950), Schweizer Motorradrennfahrer
 Raoul Coulon (* 1995), vanuatuischer Fußballspieler
 Sydney de Coulon (1889–1976), Schweizer Politiker (LPS)

Siehe auch:
 Coulomb (Begriffsklärung)